Баден-Баден 2018 () — международный шахматный турнир, который проходил с 31 марта по 9 апреля 2018 года.

Победителем турнира стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, набравший 6½ очков из 9-ти.

Регламент 

 Категория: 20-я (средний рейтинг: 2732);
 Место проведения: Германия; Карлсруэ (1—3 туры), Баден-Баден (4—9 туры);
 Дата проведения: 31 марта — 9 апреля 2018 года;
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого;
 Софийские правила: Соперники не могут предлагать ничью до 40-го хода.

Критерии распределения мест (за исключением 1-го места):
 Количество побед;
 Количество побед чёрными;
 Личная встреча.

При дележе 1-го места несколькими участниками проводится тай-брейк: две партии с контролем времени 10 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход, затем (по необходимости) две партии с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход, и наконец — армагеддон (контроль времени: 6 минут белым / 5 минут чёрным без добавления).

Расписание 

 Игровые дни: 31 марта — 2 апреля, 4—9 апреля; начало туров — в 15:00 (CEST) (в 16:00 МСК);
 Выходной день: 3 апреля.

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на апрель 2018 года

Движение по турам

Турнирная таблица 

Примечание: цвет ячейки таблицы означает цвет фигур участника в конкретной партии:
  — белые,
  — чёрные.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com
 Информация о турнире на chesspro.ru
 Партии турнира на chessgames.com
 Партии турнира в формате PGN

2018 год в шахматах
Баден-Баден (шахматный турнир)
Международные соревнования по шахматам в Германии
Март 2018 года
Апрель 2018 года
Спорт в Германии в 2018 году